Șerpeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Șerpeni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 in der Republik Moldau:
 Șerpeni (Anenii Noi), Gemeinde im Rajon Anenii Noi